Donjeux (Mosela)
 Donjeux (Haute-Marne)

Desambiguações de topônimos